Ничипорук, Александр Олегович (род. 1957) — российский предприниматель, «алмазный король» России.
 Ничипорук, Любовь Лукьяновна (1923 — ?) — доярка колхоза «Советская Белоруссия» Каменецкого района, Герой Социалистического Труда.